Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dušan Karol e Jaroslav Pospíšil che hanno battuto in finale André Ghem e Boy Westerhof 62-7, 6-1, [10-6].

Teste di serie 

 Dušan Karol /  Jaroslav Pospíšil (Campioni)
 Andis Juška /  Gabriel Trujillo Soler (semifinali)

 André Ghem /  Boy Westerhof (finale)
 Marcel Felder /  Horacio Zeballos (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2008